Андроїд — робот, подібний до людини як зовні, так і за поведінкою.
 Android — операційна система і платформа для мобільних телефонів на базі ОС Linux.

Кінематограф 
 Андроїд — американський фантастичний фільм 1982 року.
 Андроїд — нідерландський фантастичний трилер 2013 року.